Mihalić Selo, naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Duge Rese, Karlovačka županija
 Mihalić (prezime), hrvatsko prezime
 Bernard Mihalić, hrvatski glazbenik, tonmajstor i glazbeni producent
 Danijela Mihalić Gračan, Kraljica svijeta 1990., sveučilišna profesorica
 Franjo Mihalić, je hrvatski atletičar, atletski sudac i organizator atletskih natjecanja.
 Iva Mihalić, hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica
 Slavko Mihalić, hrvatski pjesnik, akademik
 Stjepan Mihalić, hrvatski književnik